Шимон Старовольский () (? 1588 — †4 апреля 1656) — польский писатель, историк.

Биография 
Родился в селе Староволя Берестейского повета (теперь Белоруссия) в семье шляхтича. Учился в Краковском университете. Участник Хотинской войны 1620—1621.

Труды 
 Polska albo opisanie Królestwa Polskiego
 1625 — Scriptorum Polonicorum Hekatontas, seu centum illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae.
 Биография Вацлава из Шамотул и Марцина Леополиты (Франкфурт 1625),
 1625 — Votum o naprawie Rzeczypospolitey
 1616 — De rebus Sigismundi Primi (биография Жигмунта Старого)
 1620 — Penu historicum
 1623 — O stacyjej żołnierz z teologiem
 1623 — Prywat Polską kieruje
 1623 — Polonia
 1624 — Rozmowa żołnierza z plebanem o stacyjej
 1625 — Votum o naprawie Rzeczypospolitej
 1628 — De claris oratoribus Sarmatiae
 1631 — Declamatio contra obtrectatores Poloniae
 1631 — Sarmatiae Bellatores
 1646 — Dwór cesarza tureckiego i rezydencja jego w Konstantynopolu
 1648 — Arka Testamentu zamykająca w sobie kazania…
 1648 — Prawy rycerz
 1650 — Reformacja obyczajów polskich
 1655 — Monumenta Sarmatarum, beatae aeternitati...
 1655 — Lament utrapionej Matki Korony Polskiej….

Ссылки

Историки Польши
Выпускники Ягеллонского университета
Латинские писатели Нового времени